

Persone 
Achille Terracciano – esploratore e botanico italiano
Antonio Terracciano – dirigente sportivo e calciatore italiano
Bernardino Terracciano – criminale e attore italiano
Natalino Terracciano – abate della Chiesa cattolica italiano
Nicola Terracciano – botanico e micologo italiano
Pasquale Terracciano – diplomatico italiano
Pietro Terracciano – calciatore italiano
Vincenzo Terracciano – regista italiano

Altro 
Clan Terracciano – clan camorristico